Die Italian Open 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Rom. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 22. bis 28. Mai 1978 statt.

Einzel

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Rom